Верньо:

 Верньо, Пьер Виктюрниен (Pierre Victurnien Vergniaud; 1753—1793) — французский политический деятель, прославленный оратор, депутат Законодательного собрания и Конвента.
 «Верньо» (Vergniaud) — эскадренный броненосец военно-морских сил Франции, носивший имя Пьера Верньо (1910—1928).